Венгерский язык — один из языков национальных меньшинств Украины. Распространён преимущественно в Закарпатской области, в районах вдоль границы с Венгрией. Венгерский язык признан региональным в Берегово и Береговском районе (велючая бывшие территории ныне упразднённого Виноградовского района).

Статистика 
По переписи 2001 года венгерский назвали родным 156 566 человек, в том числе 95,4% (149 431) этнических венгров. В Закарпатской области венгерский назвали родным 97% этнических венгров и 62% цыган, а также значительная доля словаков и чехов.

По переписи 2001 года среди венгров Украины указали на свободное владение языками:

 Венгерский — 97,5%
 Украинский — 49,1%
 Русский — 31,7%

Свободное владение языками среди венгров УССР по данным переписи 1989 года:

 Венгерский — ~98%
 Русский — 44,3%
 Украинский — 14,4%

Свободное владение языками среди венгров УССР по данным переписи 1979 года:

 Венгерский — ~98%
 Русский — 36,9%
 Украинский — 11,5%

Свободное владение языками среди венгров УССР по данным переписи 1970 года:

 Венгерский — ~98%

 Русский —24,6%
 Украинский —11,3%

Распространенность

Примечания 

Украина
Языки Украины